Bernhard Lippert ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Lippert (Unternehmer) (Bernhard Lorenz Richard Lippert; 1853–1936), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär 
 Bernhard Lippert (Diplomat) (Bernhard Gustav Lippert; 1904–1947), deutscher Diplomat
 Bernhard Lippert (Fußballtrainer) (* 1962), deutscher Fußballtrainer